María Ana de Hesse-Homburg (en alemán, Maria Anna von Hessen-Homburg; Homburg, 13 de octubre de 1785-Berlín, 14 de abril de 1846) fue una noble alemana. Actuó como primera dama de Prusia entre 1810-1840.

Primeros años 
Era el duodécimo vástago (y sexta hija) del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y de la princesa Carolina de Hesse-Darmstadt, siendo así nieta de la condesa palatina Carolina de Zweibrücken, conocida como la Gran Landgravina.

Sus padres tenían un matrimonio infeliz y pasaban separados la mayor parte del tiempo. Su infancia transcurría en Homburg, con sus numerosos hermanos; uno de ellos sería Federico VI de Hesse-Homburg, el cuál se casaría con la princesa Isabel del Reino Unido, hija del rey Jorge III.

Matrimonio y descendencia 
María Ana contrajo matrimonio el 12 de enero de 1804 con el príncipe Guillermo de Prusia (1783-1851), su primo hermano, y tuvieron siete hijos:

 Amalia Federica Luisa Carolina Guillermina (4 de julio de 1805-23 de noviembre de 1805), murió en la infancia.
 Irene (n. y m. 3 de noviembre de 1806), niña nacida muerta.
 niño nacido muerto, sin nombre (n. y m. 30 de agosto de 1809).
 Federico Tassilo Guillermo (29 de octubre de 1811-9 de enero de 1813), murió en la infancia.
 Adalberto (29 de octubre de 1811- 6 de junio de 1873), se desposó morganáticamente en 1850 con Teresa Elssler y tuvo descendencia.
 Federico Guillermo Tassilo (15 de noviembre de 1813-9 de enero de 1814), murió en la infancia.
 Isabel (18 de junio de 1815-21 de marzo de 1885), desposó en 1836 al príncipe Carlos de Hesse y el Rin y tuvo descendencia.
 Federico Guillermo Waldemar (2 de agosto de 1817-17 de febrero de 1849), soltero y sin descendencia.
 María (15 de octubre de 1825-17 de mayo de 1889), desposó en 1842 al rey Maximiliano II de Baviera y tuvo descendencia.

Vida posterior 
Tras su matrimonio, María Ana sería conocida en la corte prusiana como Mariana. Era muy cercana al rey Federico Guillermo III y a la reina Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. En vísperas de las Guerras de Liberación, pertenecía al "partido de la guerra" contra Napoleón, que estaba en torno a la reina. Apoyó la guerra contra Francia en 1806. Siguió a la familia real en su escape de la ocupación francesa. Después de la muerte de Luisa en 1810, actuó como primera dama en ocasiones oficiales. Se convirtió en madre sustituta de sus hijos, incluidos el futuro rey Federico Guillermo IV y el primer emperador Guillermo I. 

En marzo de 1813, proclamó el famoso "Llamada de las princesas reales a las mujeres en el estado prusiano" y fundó la "Asociación Patriótica de Mujeres". Esto la hizo conocer mucho más allá de Berlín. Mantuvo correspondencia con Freiherr vom Stein, von Hardenberg y los hermanos Humboldt, y era amiga del poeta Federico de la Motte Fouqué.

Su compromiso social fue conocido. De 1814 a 1846 estuvo al frente del capítulo de la Orden de Luis y también se hizo cargo de los reclusos de la prisión de Berlín. También fundó un orfanato en Pankow.

La princesa Mariana pasó los veranos de los años 1816-1822 con los hijos de la familia real, a quienes llamaron "Minnetrost", en el palacio de Schönhausen, cerca de Berlín.

En 1822, estuvo enamorada del conde Antonio de Stolberg-Wernigerode, quien más tarde se convirtió en Ministro de Estado de Prusia, que tenía su misma edad y era amigo de su marido, como muestra su diario, que no se publicó hasta 2006.

Muerte 
En 1845, Mariana visitó por última vez su ciudad natal, Homburg. Murió al año siguiente de una fiebre "reumática-nerviosa" en Berlín, unos seis meses después del nacimiento de su nieto, que más tarde se convertiría en el rey Luis II de Baviera.

Honores 
En homenaje a la princesa, en Berlín-Kreuzberg, la calle Mariana y la Plaza Mariana y en el campo de luz de Berlín se puso su nombre a una calle. También hay un Mariannenweg en Bad Homburg.

Retrato descubierto 	

En 2012, un retrato de María Ana fue "descubierto" en la colección del Museo-Reserva del Estado de Gátchina. Hasta el momento de la atribución, el retrato de un artista desconocido de principios del siglo XIX con el número de inventario GDM-127-III figuraba como "Retrato de una princesa de los Países Bajos", y con este nombre figuraba en la colección del museo para la mayor parte del siglo XX, al menos desde 1939, desde el momento del Inventario General de las Colecciones del Palacio de Gátchina.

El punto de partida para aclarar la cuestión de quién está presente específicamente en el retrato fue el hecho de que en el hombro izquierdo de la dama representada hay un signo de la Orden de Luisa, una orden de damas establecida en 1814 por el rey Federico Guillermo III en recuerdo de su esposa, la cuál murió en 1810. Mariana de Prusia, como compañera de armas y continuadora del trabajo de la reina Luisa en la lucha contra Napoleón (por ejemplo, la acción patriótica "Daré oro por hierro"), también recibió esta orden.

En el curso de la investigación, se obtuvo información sobre la presencia de un análogo del retrato de Gátchina, por el pincel de Federico Guillermo de Schadov, que se mantuvo en los museos de Potsdam y se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre la base de la sorprendente similitud de las mujeres representadas en el retrato de Gátchina y en la copia del retrato de Potsdam, se aclaró la atribución de GDM-127-III.

El nombre erróneo "Retrato de la princesa de los Países Bajos" surgió, como creen los empleados del Museo-Reserva Estatal de Gátchina, debido al hecho de que princesa Mariana de Orange-Nassau, esposa de Alberto de Prusia, el hijo más joven de la reina Luisa, fue considerada "Mariana, princesa de Prusia".

El retrato restaurado de María Ana, se presentó al público en 2012 en una exposición en el Museo-Reserva de Gátchina dedicada al 200 aniversario de la Guerra Patriótica de 1812.

Títulos y órdenes

Títulos 

 13 de octubre de 1785-12 de enero de 1804: Su Alteza Serenísima la landgravina María Ana de Hesse Homburg.
 12 de enero de 1804-14 de abril de 1846: Su Alteza Real la princesa Mariana de Prusia.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Horst Häker (Hrsg.): Tagebuch der Prinzessin Marianne von Preußen. (= Heilbronner Kleist-Editionen; 1). Kleist-Archiv Sembdner, Heilbronn 2006, ISBN 3-931060-97-7
 Stefan Hartmann (1990), Marianne, Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán) 16, Berlín: Duncker & Humblot, pp. 210–211
 Hermann von Petersdorff (1906), Marianne, Prinzessin von Preußen, Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán) 52, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 202-210
 Karl Schwartz: Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren. Rudolstadt 1878

Enlaces externos 

Princesas de Hesse-Homburg
Princesas de Prusia por matrimonio
Damas de la Orden de Luisa